IKU steht für:
 Issyk-Kul International Airport (IATA-Code), Flughafen des Gebiets Yssykköl, Republik Kirgisistan in Zentralasien

iku steht für:
 Inuktitut (ISO-639-2-Code), ostkanadische Dialektgruppe der Eskimosprachen

Iku bezeichnet:
 Iku (Abaiang), eine Insel im Abaiang-Atoll, Kiribati
 Iku (Orisha), den Todesgott im Candomblé

Abkürzung